Софія Ковалевська (фільм, 1956) — радянський фільм кіностудії «Ленфільм», реж. Йосип Шапіро.
 Софія Ковалевська (фільм, 1985) — 3-серійний радянський телефільм кіностудії «Ленфільм», реж. Аян Шахмалієва.